En tonlös epiglottal frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett litet versalt h).

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa epiglottala frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonlös, vilket betyder att stämläpparna är slappa under uttalet och inte genererar en ton.
 Den är epiglottal, vilket betyder att den uttalas med struplocket lyft mot struphuvudet.
 Den är frikativ, vilket betyder att luftflödet går genom en förträngning i talapparaten.

Språkljud